MRU son unas siglas que pueden referirse a:

 Maximum Receive Unit; o
 Movimiento rectilíneo uniforme.

Siglas